FIS Cup w skokach narciarskich sezon 2013/2014 – 9. edycja FIS Cupu, która rozpoczęła się 13 lipca 2013 roku w austriackim Villach, a zakończyła się 16 marca 2014 roku w niemieckim Ruhpolding. W sumie rozegrane zostały 24 konkursy, w tym 16 zawodów letnich i 8 zimowych.

Mające rozpocząć cykl zawody w Erzurum zaplanowane na 5 i 6 lipca zostały odwołane. Zawody w Zakopanem zostały przełożone na 27 i 28 lutego z powodu braku śniegu. Konkursy w Kranju zostały odwołane z powodu wysokich temperatur i braku śniegu. Finałowe zawody w Ruhpolding zostały odwołane z powodu braku śniegu.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja po zakończeniu sezonu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

FIS Cup w skokach narciarskich
Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich